Caïro (stad), de hoofdstad van Egypte
 Caïro (gouvernement), een gouvernement van Egypte

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Cairo (Illinois)
 Cairo (Georgia)
 Cairo (Missouri)
 Cairo (Nebraska)
 Cairo (New York)
 Cairo (Ohio)
 Cairo (West Virginia)

Gemeenten in Italië:
 Cairo Montenotte 
 Pieve del Cairo

Films:
 Cairo (1942) van W.S. Van Dyke met Jeanette MacDonald en Robert Young
 Cairo (1963) van Wolf Rilla met George Sanders
 Kairo (film), horrorfilm van Kiyoshi Kurosawa

Overige:
 Cairo (lettertype)
 Cairo (computerbibliotheek)
 Cairo Aviation, een Egyptische luchtvaartmaatschappij
 Air Cairo, een Egyptische luchtvaartmaatschappij
 Kairo (computerspel), een computerspel

Personen 
 Edgar Cairo, een Surinaamse schrijver
 Ellery Cairo,  een Nederlandse voetballer